Hit Your Heart – EP delle 4Minute del 2010
 Hit Your Heart – singolo di Dagny e Steve Aoki del 2019